Bernat Jaume, né le  à Igualada, est un joueur professionnel de squash représentant l'Espagne. Il atteint en février 2022 la  place mondiale sur le circuit international, son meilleur classement.

Biographie

Palmarès

Titres

Finales 
 Championnats d'Europe par équipes : 2019

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur espagnol de squash
Naissance en novembre 1995
Naissance à Igualada